Vapriesi – abitanti di Vaprio d'Adda
Vapriesi – abitanti di Vaprio d'Agogna